Andreas Englund (1996) – hockeista su ghiaccio svedese
 Einar Englund (1916-1999) – compositore e pianista finlandese
 Gene Englund (1917-1995) – cestista, allenatore di pallacanestro e arbitro di pallacanestro statunitense
 George Englund (1926-2017) – attore, regista e produttore statunitense
 Morgan Englund (1964) – attore statunitense
 Nils-Joel Englund (1907-1995) – fondista svedese
 Patrick Englund (1965) – calciatore e allenatore svedese
 Robert Englund (1947) – attore, regista, cantante e doppiatore statunitense